Maat steht für:

 Maat (Dienstgrad), Rang von Seeleuten
 Maat (ägyptische Mythologie), Göttin der ägyptischen Mythologie
 Maat (Band), deutsche Metal-Band
 Maat Mons, Vulkan auf der Venus

Maat ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Maat († 1664), Goldschmied in Augsburg
 Albert Jan Maat (* 1953), niederländischer Politiker

 Wouter ter Maat (* 1991), niederländischer Volleyballspieler

MAAT steht als Abkürzung für:
 Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia in Lissabon

Siehe auch:
 Mahd
 MAT

Abkürzung